Нейрон - клітина нервової системи, здатна до проведення нервових імпульсів
 Нейрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен